Jardim Alvorada pode ser nome de bairro em várias cidades brasileiras:

 Jardim Alvorada (Barra Mansa)
 Jardim Alvorada (Belo Horizonte)
 Jardim Alvorada (Campo Mourão)
 Jardim Alvorada (Nova Iguaçu)
 Jardim Alvorada (Maringá)

Desambiguação